Nerve steht für:

 Nerve (Film), Thriller der Regisseure Henry Joost und Ariel Schulman aus dem Jahr 2016
 Nerve (niederländische Band), niederländische Industrial-Metal-Band
 Nerve (US-amerikanische Band), Musikerformation aus New York City um den Schweizer Schlagzeuger Jojo Mayer

Siehe auch:
 Nerv